Steve Scott peut faire référence à :
 Steve Scott, joueur de rugby à XV écossais ;
 Steve Scott, athlète américain spécialiste des courses de demi-fond ;
 Steve Scott, catcheur canadien.